Адрадос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Вилья-и-Тьерра-Антигва-де-Куэльяр. Занимает площадь 16,12 км². Население — 165 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии